Saddle Hill bezeichnet folgende Orte:

In der Antarktis:
 Saddle Hill (Viktorialand)

In St. Kitts und Nevis:
 Saddle Hill (Nevis)